

Localidades

Passos (Minas Gerais)
Passos Maia
Vila Passos
Engenheiro Passos

Passos (Cabeceiras de Basto)
Passos (Fafe)
Passos (Mirandela)
Passos (Oliveira de Azeméis)

Outros
Passos - Litterae Communionis — revista internacional do movimento eclesial "Comunhão e Libertação"
Avenida Passos - no Rio de Janeiro
Passos Futebol Clube

Ver também 
Passo
Pazos

Desambiguações de topônimos